Název Climax nese vedle Climax (podnik) také více sídel ve Spojených státech amerických:

 Climax (Colorado)
 Climax (Georgie)
 Climax (Kansas)
 Climax (Michigan)
 Climax (Minnesota)
 Climax (New York)
 Climax (Severní Karolína)
 Climax (Pensylvánie)
 Climax (Virginie)